Budai Sándor (1918–1986) népművész, citerakészítő
 Budai Sándor (1930–2010) labdarúgó (Szegedi Haladás, Bp. Honvéd)